Bolesław Sokołowski – porucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Bolesław Sokołowski – szeregowy 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, kawaler Virtuti Militari
 Bolesław Sokołowski (1892–1940), komandor porucznik, ofiara zbrodni katyńskiej
 Bolesław Sokołowski (1895–1980), oficer kawalerii i broni pancernych Wojska Polskiego i PSZ na Zachodzie, pułkownik